Ахунд Абутураб (-) — азербайджанский учёный-богослов, , просветитель, окончил высшую духовную школу в Медине, знал арабский, персидский, турецкий, русский языки. Выступал с многочисленными статьями на страницах азербайджанских газет и журналов, являлся автором книг по истории и философии религии. Был сторонником прогрессивных начинаний в области образования и был близко знаком с Гаджи Зейналабдином Тагиевым. Отдал свою дочь в Бакинскую мусульманскую женскую школу, что вызвало гнев и недовольство верующих. 

Похоронен в Мардакяне, у гробницы Пир-Гасана. Зейналабдин Тагиев похоронен рядом и по преданию он завещал похоронить себя у ног Абутураба.

Ссылки 
 Ахунд Абу Тураб

Религиозные деятели Азербайджана
Педагоги Азербайджана
Похороненные в Баку